Boruszyn ist der Name folgender Orte in Polen:

 Boruszyn (Lipinki Łużyckie) (), Ortsteil der Gemeinde Lipinki Łużyckie, Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus
 Boruszyn (Połajewo) (Boruschin), Ortsteil der Gemeinde Połajewo, Powiat Trzcianecki, Woiwodschaft Großpolen